În mintea criminalului are următoarele semnificații:

 În mintea criminalului (Mind Over Murder) — film thriller canadian din 2006, cu Tori Spelling și Dean McDermott;
 În mintea criminalului (The Mentalist) — serial TV polițist american din 2008, cu Simon Baker și Robin Tunney.